Cherokee County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Cherokee County Courthouse (Alabama)
 Cherokee County Courthouse (Georgia), NRHP-Nr. 81000198
 Cherokee County Courthouse (Iowa)
 Cherokee County Courthouse (Kansas)
 Cherokee County Courthouse (North Carolina), NRHP-Nr. 79001692
 Cherokee County Courthouse (Oklahoma)
 Cherokee County Courthouse (South Carolina)
 Cherokee County Courthouse (Texas)